Торама — многозначное слово:

 Торама (ансамбль) — музыкальный коллектив из Саранска, исполняющий традиционную мордовскую музыку. Названа в честь легендарной трубы торамы, оставленной Тюштей.
 Торама (музыкальный инструмент) — музыкальный инструмент, труба в традиционной музыке народов эрзя и мокша. Она является символом объединения мордовского народа и в этом качестве фигурирует в преданиях о мордовских вождях — тюштях.
 Торама (блюдо) — ногайский бешбармак.
 Торама (архитектура) — ворота, устанавливаемые с четырёх сторон от буддийских ступ в Индии.
 Торама (Final Fantasy) — действующий персонаж игр Final Fantasy, монстр, появляется в Final Fantasy VIII и далее.
 Ёсинага Торама (, ромадзи Yoshinaga, Torama) (1871—1946) — японский учёный, автор грибных таксонов, в названиях грибов его фамилия представлена как Yoshin.